Краснояровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область 
 Краснояровское сельское поселение — входит в Мазановский район

Забайкальский край 
 Краснояровское сельское поселение — входит в Александрово-Заводский район

Приморский край 
 Краснояровское сельское поселение — входит в Пожарский район